Sara Maxine Diamond (née le ) est une auteure-compositrice-interprète canadienne originaire de Montréal, au Québec.

Elle est surtout connue pour avoir chanté l'hymne national américain pour les Canadiens de Montréal lors des séries éliminatoires de la Coupe Stanley 2014 et 2015.

Références

Liens externes 

Chanteuse québécoise
Personnalité liée à Montréal
Canadiens de Montréal
Naissance à Montréal